MSM est un sigle pouvant désigner :
 Les Mainstream media, médias de masse
 La médaille du service méritoire, décoration canadienne ;
 Men who have sex with Men, un outil de classification sexologique ;
 Le Mobile security management, notion de technologie ;
 Mont-sur-Marchienne, section de la ville belge de Charleroi ;
 Le Mouvement socialiste militant, organisation politique ;
 Le Mouvement socialiste mondial, regroupement politique.
 Méthyl Sulfonyl Méthane, un complément alimentaire

Voir aussi 
 MSM-30, indice boursier d'Oman.